ZDHHC17 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 632 амінокислот, а молекулярна маса — 72 640.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах, цитоплазматичних везикулах, апараті гольджі, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Трансферази